

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Asyria najechała na Babilonię. Babilonia de facto zależna od Asyrii.